Die Critical Mass ist eine Fahrraddemonstration für Autofreiheit. Dabei fährt ein sich spontan bildender Fahrrad-Korso gemäß  StVO als „geschlossener Verband“ vorfahrtsberechtigt im Spazierfahrttempo auf der Fahrbahn auf einer spontan eingeschlagenen Route. Allerdings wird nicht darauf geachtet, dass regelmäßige Abstände für das normale Verkehr frei gelassen werden, wie es im o. g. Gesetzt steht. Vielmehr wird so ein Stau im Verkehr herbeigeführt. Das nennt sich „corken“. Die Critical Mass findet am letzten Freitag eines jeden Monats in Hamburg statt.

Entwicklung der Critical Mass-Aktionsform 

Die Critical Mass genannte Aktionsform entstand im September 1992 in San Francisco. In Hamburg wird die Veranstaltungsform seit März 2000 durchgeführt. Im Sommer nehmen bis zu 6000 Radfahrer teil, im Winter bei Dunkelheit bis zu 500. Der Zug ist auch zu hören durch Musik aus Lautsprecherboxen, die von einzelnen Radfahrern mitgeführt werden. Ausgangspunkt ist immer der Endpunkt der vorangegangenen Tour. Das Critical-Mass-Happening im März 2020 wurde wegen der Verfügung der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz vom 15. März 2020 zum Schutz vor der Corona-Virus-Pandemie abgesagt.

Vorfahrt 
Die Vorfahrt wird von Teilnehmern der Tour sowie von Motorradpolizisten und Dienstfahrzeugen der Polizei Hamburg abgesichert. Ziel ist es, auf die Radfahrer als Verkehrsteilnehmer hinzuweisen. Politische Forderungen werden von den Teilnehmern nicht erhoben. Durch den Fahrrad-Verband kommt es zu etwa halbstündigen Stauungen des Autoverkehrs auf der gewählten Route und im Querverkehr. Das symbolische Absperren des Querverkehrs durch Teilnehmer des Korsos nennt sich „corken“.

Filme 
(chronologisch geordnet)

Weblinks 

 Critical Mass Hamburg bei criticalmass.in
 Critical Mass Hamburg bei ADFC

Einzelnachweise 

Fahrradkultur
Veranstaltung in Hamburg
Veranstaltung (Radverkehr)
Verkehrswende
Radverkehr (Hamburg)
Erstveranstaltung 2000